Terry Smith (kunsthistoricus) (1944), lid van de Art & Language groep
Terry Smith (Australisch voetballer) (1959–2006), speler van St Kilda en Richmond
Terry Smith (zakenman) (1953), Brits manager
Terry Smith (danser), lid van de Britse dansgroep Diversity
Terry Smith (voetbal) (1959), Amerikaans eigenaar en manager van het Brits Chester City-team
Terry Smith (voetballer, 1951), Brits voetballer van Stoke City
Terry Smith (voetballer, 1987), Brits voetbalkeeper
Terry Smith (voetballer, 1984), Australisch voetballer
Terry Smith (gitarist) (1943), Brits jazzgitarist
Terry Smith (ijshockeyer) (1956), Canadees/Amerikaans ijshockeyer
Terry Smith (artiest) (1956), Brits artiest
Terry Smith (politicus) (1946), Australisch politicus
Terry Smith (sportreporter) (floruit 2000s), radio-sportjournalist
Terry Smith, Canadees die Boyd Group Income Fund oprichtte
Terry Smith (basketballer) (1986), Amerikaans basketballer
Terry Smith (American footballer) (1969), Amerikaans collegefootballcoach en oud-speler
The murder of terry smith

Zie ook 
Terence Smith (doorverwijzing)
Smith (achternaam)